Окунєв — російське прізвище.

 Окунєв Акінф Кирилович — Герой Радянського Союзу.
 Окунєв Григорій Селіверстович — Герой Радянського Союзу.
 Окунєв Іван Васильович — Герой Соціалістичної Праці.

 Окунєва Віра Іванівна (1891–1976) — радянська російська актриса. Народна артистка РРФСР (1958).
 Окунєва Оксана Григорівна — українська легкоатлетка.

Див. також 
 Окуньков
Російські прізвища